Aaron Downing (St. Margaret's Village, 1988. január 11. –)  Trinidad és Tobagó-i labdarúgó.

További információk 
 Profilja a tempofradi.hu-n 
 Profilja a transfermarkt.com-on 
  

Trinidad és Tobagó-i labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Ferencváros labdarúgói
1988-ban született személyek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek